Хорікава ():

 Імператор Хорікава
 Імператор Ґо-Хорікава
 7844 Хорікава